Arcidiocesi di Edessa di Osroene
Diocesi di Edessa di Macedonia